Eyenbach ist ein geographischer Name:

 Eyenbach (Weiler-Simmerberg), Weiler von Markt Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Eyenbach (Rotach), linker Zufluss der bis dorthin noch Rothach genannten  Rotach (zur Bregenzer Ach) zwischen Eyenbach und Unterdreienau, Markt Sulzberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg